В ночь — бельгийский постапокалиптический научно-фантастический драматический сериал, созданный Джейсоном Джорджем по мотивам польского фантастического романа Яцека Дукая «Старость аксолотля» 2015 года. Премьера сериала на Netflix состоялась 1 мая 2020 года. Это первый бельгийский оригинальный сериал Netflix. 1 июля 2020 года Netflix продлил сериал на второй сезон, премьера которого состоялась 8 сентября 2021 года.

Сюжет 
Сериал рассказывает о людях, которые угнали самолёт, вылетавший ночным рейсом из Брюсселя в Москву. Теренцио (Стефано Кассетти), угонщик, был итальянским солдатом НАТО. Он пробирается к рейсовому самолёту и требует скорейшего взлёта. Происходит некая катастрофа, в результате которой солнечный свет оказывает смертельное воздействие на людей. Самолёт направляется на запад, пытаясь выжить в этой катастрофе, которая убивает все живые организмы в светлое время суток. Пилоты Матьё (Лоран Капеллуто) и Сильви (Полин Этьен) делают всё возможное, чтобы солнце оставалось позади. Группа выживших пытается решить проблемы с нехваткой топлива, облучённой пищей и другими проблемами в пути, чтобы добраться до подземного военного бункера.

В ролях

Главные роли

Роли второго плана

Список серий

1 сезон (2020)

2 сезон (2021)

Производство

Разработка 
3 сентября 2019 года было объявлено, что Netflix заказал 6 серий для первого сезона. Сериал создан Джейсоном Джорджем, который также является исполнительным продюсером сериала вместе с Д.Дж. Талботом, Томеком Багинским и Яцеком Дукайем. Производственные компании, задействованные в сериале, должны были состоять из Ночных полётов. 1 июля 2020 года Netflix продлил сериал на второй сезон.

Подбор актёров 
30 сентября 2019 года было подтверждено, что Мехмет Куртулуш, Астрид Веттнал, Полин Этьен, Бебетида Саджо, Лоран Капеллуто, Альба Беллуджи, Набиль Маллат, Регина Биккинина, Винсент Лондес, Ян Бийвоет, Стефано Кассетти, Ксавери Сзленаделькьер, Яна Сленаделькьер, и Николас Алешин будут участвовать в сериале.

Критика 
Сайт-агрегатор обзоров Rotten Tomatoes сообщил о 88%-ном рейтинге одобрения за первый сезон со средней оценкой 7,7 из 10 на основе 8 обзоров.

Примечания 

Оригинальные программы Netflix
Постапокалиптические телесериалы
Научно-фантастические телесериалы по странам
Фантастические телесериалы